Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Сен-Леже () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале